

Діллсборо — місто, штат Індіана
 Діллсборо — місто, штат Північна Кароліна